Gromada Stoczek (powiat łukowski → radzyński) (s. Stoczek)
 Gromada Stoczek (powiat łukowski) (s. Stoczek (Łukowski))